Сергеевский сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Сергеевский сельский административный округ Дубровского района

Омская область 

 Сергеевский сельский округ Оконешниковского района

Томская область 

 Сергеевский сельский округ Первомайского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Сергеевский сельский округ Атбасарского района

См. также 

 Сергиевский сельский округ